Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2019 () проходил с 16 по 23 февраля 2019 года в городе Liverpool (провинция Новая Шотландия, Канада) на арене «Queens Place Emera Centre» одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (в 20-й в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии.

В женском турнире чемпионами стала (в 3-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии.

Официальный хештег чемпионата: #WJCC2019 .

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC-4.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

 Проходят в плей-офф
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B»

Плей-офф 

Полуфиналы. 22 февраля, 19:30

Матч за 3-е место. 23 февраля, 10:00

Финал. 23 февраля, 10:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 Проходят в плей-офф
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B»

Плей-офф 

Полуфиналы.  22 февраля, 19:30

Матч за 3-е место. 23 февраля, 15:00

Финал. 23 февраля, 15:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Сайт чемпионата (веб-архив)
 Результаты и статистика (мужчины) | WCF
 Результаты и статистика (женщины) | WCF
 Видео: Плейлист «World Junior Curling Championships 2019 - Full» (полные записи матчей; 15 видео) | WorldCurlingTV | YouTube

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 2019 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спортивные соревнования в Новой Шотландии
Февраль 2019 года